Motocyklowe Grand Prix San Marino 2009 – trzynasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 6 września 2009 roku na torze Misano World Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250

Wyniki 125

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2009
2009 we Włoszech
Motocyklowe Grand Prix San Marino